Любомир Павлов може да се отнася за:
 Любомир Павлов (р. 1909, София) – преводач
 Любомир Павлов (р. 1931, Рогозен) – политик от БКП (депутат, министър), професор
 Любомир Павлов (р. 1957, Пловдив) – политик от СДС (депутат), бизнесмен (медии, банки)
 Любомир Павлов – киноактьор

Източници